Nordring steht für:
 die Eisenbahnstrecke Münchner Nordring
 einen Teil der Berliner Ringbahn
 den Berliner Fußballverein SG Nordring 1949
 den nördlichen Teil des Nürnberger Innenstadtrings
 Nordring (Fuglau), österreichische Motorsport-Rennstrecke

Siehe auch:
 Nordring-Kaserne
 Ostring
 Südring
 Westring